Tambili peut désigner :
Tambili, la commune rurale située dans le département de Gaongo au Burkina Faso
Tambili, la commune rurale située dans le département de Nako au Burkina Faso
Donko-Tambili, la commune rurale située dans le département de Bousséra au Burkina Faso